Лопухо́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Лопухов, Александр Михайлович (1925—2009) — советский и украинский художник.
 Лопухов, Анатолий Владимирович (1926—1990) — подпольщик, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Лопухов, Андрей Васильевич (1898—1947) — русский артист балета.
 Лопухов, Андрей Георгиевич (род. 1958) — российский дипломат.

В 
 Лопухов, Владимир Фёдорович (1943—2019) — советский артист балета.

И 
 Лопухов, Илья Николаевич (род. 1986) — российский биатлонист и тренер.

Н 
 Лопухов, Николай Петрович (род. 1945) — советский и российский тренер по лыжным гонкам и биатлону, заслуженный тренер СССР.

П 
 Лопухов, Пётр Федотович (1903—1989) — организатор цементной промышленности СССР, лауреат Сталинской премии.

С 
 Лопухов, Сергей Вячеславович (род. 1974) — российский скульптор.
 Лопухов, Станислав Юрьевич (род. 1972) — российский пловец.
 Лопухов, Степан Михайлович (1901 — ?) — советский военный деятель, полковник (1944).

Ф 
 Лопухов, Фёдор Васильевич (1886—1973) — русский артист балета и балетмейстер.



Топоним 
 Лопухов — село в Закарпатской области Украины.

См. также